Questa è una lista delle stelle più luminose negli "immediati" dintorni del sistema solare (fino ad una distanza di 15 parsec). Sono escluse le stelle di classe M (nane rosse) e le nane bianche.

Stelle luminose entro un raggio di 10 parsec (32,6 anni luce) 

{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="75%" align="center" style="background-color:white;"
!width="25%"|Stella
!width="12%"|ClasseStellare
!width="15%"|Magnitudineapparente
!width="15%"|Magnitudineassoluta
!width="18%"|Ascensioneretta(J2000)
!width="18%"|Declinazione (J2000)
!width="12%"|Distanza(Anni luce)
|-
|Sole
|align="center" bgcolor="#fff5ec"|G2V
|align="center"|−26.73
|align="center"|4.8
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|1.6x10−5
|-
|α Centauri A
|align="center" bgcolor="#fff5ec"|G2V
|align="center"|−0.01
|align="center"|4.34
|align="center"|14h 39m 36.50s
|align="center"|−60° 50' 02.3"
|align="center"|4.39
|-
|α Centauri B
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0V
|align="center"|1.35
|align="center"|5.70
|align="center"|14h 39m 35.08s
|align="center"|−60° 50' 13.8"
|align="center"|4.39
|-
|Sirio
|align="center" bgcolor="#baccff"|A1V
|align="center"|−1.44
|align="center"|1.45
|align="center"|06h 45m 08.92s
|align="center"|−16° 42' 58.0"
|align="center"|8.60
|-
|ε Eridani
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|3.72
|align="center"|6.18
|align="center"|03h 32m 55.84s
|align="center"|−09° 27' 29.7"
|align="center"|10.5
|-
|61 Cygni A
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5.0V
|align="center"|5.20
|align="center"|7.49
|align="center"|21h 06m 53.94s
|align="center"|+38° 44' 57.9"
|align="center"|11.4
|-
|61 Cygni B
|align="center" bgcolor="#ffc690"|K7.0V
|align="center"|6.05
|align="center"|8.31
|align="center"|21h 06m 53.94s
|align="center"|+38° 44' 57.9"
|align="center"|11.4
|-
|Procione A
|align="center" bgcolor="#fbf8ff"|F5V-IV
|align="center"|0.37
|align="center"|2.65
|align="center"|07h 39m 18.12s
|align="center"|+05° 13' 30.0"
|align="center"|11.4
|-
|ε Indi
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5Ve
|align="center"|4.69
|align="center"|6.89
|align="center"|22h 03m 21.66s
|align="center"|−56° 47' 09.5"
|align="center"|11.8
|-
|τ Ceti
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G8Vp
|align="center"|3.49
|align="center"|5.68
|align="center"|01h 44m 04.08s
|align="center"|−15° 56' 14.9"
|align="center"|11.9
|-
|Groombridge 1618
|align="center" bgcolor="#ffc690"|K7.0V
|align="center"|6.60
|align="center"|8.16
|align="center"|10h 11m 22.14s
|align="center"|+49° 27' 15.3"
|align="center"|15.9
|-
|ο² Eridani
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K1Ve
|align="center"|4.43
|align="center"|5.92
|align="center"|04h 15m 16.32s
|align="center"|−07° 39' 10.3"
|align="center"|16.5
|-
|70 Ophiuchi A
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K1Ve
|align="center"|4.24
|align="center"|5.71
|align="center"|18h 05m 27.29s
|align="center"|+02° 30' 00.4"
|align="center"|16.6
|-
|70 Ophiuchi B
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5Ve
|align="center"|6.01
|align="center"|7.48
|align="center"|18h 05m 27.29s
|align="center"|+02° 30' 00.4"
|align="center"|16.6
|-
|Altair
|align="center" bgcolor="#cad8ff"|A7IV-V
|align="center"|0.76
|align="center"|2.20
|align="center"|19h 50m 47.00s
|align="center"|+08° 52' 06.0"
|align="center"|16.8
|-
|σ Draconis
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0V
|align="center"|4.67
|align="center"|5.87
|align="center"|19h 32m 21.59s
|align="center"|+69° 39' 40.2"
|align="center"|18.8
|-
|Gliese 570
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5Ve
|align="center"|5.72
|align="center"|6.86
|align="center"|14h 57m 28.00s
|align="center"|−21° 24' 55.7"
|align="center"|19.3
|-
|η Cassiopeiae A
|align="center" bgcolor="#fff5ec"|G3V
|align="center"|3.46
|align="center"|4.59
|align="center"|00h 49m 06.29s
|align="center"|+57° 48' 54.7"
|align="center"|19.4
|-
|36 Ophiuchi A
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K1Ve
|align="center"|5.07
|align="center"|6.18
|align="center"|17h 15m 20.98s
|align="center"|−26° 36' 10.2"
|align="center"|19.5
|-
|36 Ophiuchi B
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K1Ve
|align="center"|5.11
|align="center"|6.22
|align="center"|17h 15m 20.98s
|align="center"|−26° 36' 10.2"
|align="center"|19.5
|-
|36 Ophiuchi C
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5Ve
|align="center"|6.33
|align="center"|7.45
|align="center"|17h 16m 13.36s
|align="center"|−26° 32' 46.1"
|align="center"|19.5
|-
|Gliese 783 A
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|5.32
|align="center"|6.41
|align="center"|20h 11m 11.94s
|align="center"|−36° 06' 04.4"
|align="center"|19.7
|-
|82 Eridani
|align="center" bgcolor="#fff4e8"|G5V
|align="center"|4.26
|align="center"|5.35
|align="center"|03h 19m 55.65s
|align="center"|−43° 04' 11.2"
|align="center"|19.8
|-
|δ Pavonis
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G8V
|align="center"|3.55
|align="center"|4.62
|align="center"|20h 08m 42.61s
|align="center"|−66° 10' 55.4"
|align="center"|19.9
|-
|Gliese 892
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|5.57
|align="center"|6.50
|align="center"|23h 13m 16.98s
|align="center"|+57° 10' 06.1"
|align="center"|21.3
|-
|ξ Boötis A
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G8Ve
|align="center"|4.72
|align="center"|5.59
|align="center"|14h 51m 23.38s
|align="center"|+19° 06' 01.7"
|align="center"|21.9
|-
|ξ Boötis B
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K4Ve
|align="center"|6.97
|align="center"|7.84
|align="center"|14h 51m 23.38s
|align="center"|+19° 06' 01.7"
|align="center"|21.9
|-
|Gliese 667 A
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|6.29
|align="center"|7.07
|align="center"|17h 18m 57.18s
|align="center"|−34° 59' 23.3"
|align="center"|22.7
|-
|Gliese 667 B
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5V
|align="center"|7.24
|align="center"|8.02
|align="center"|17h 18m 57.18s
|align="center"|−34° 59' 23.3"
|align="center"|22.7
|-
|Gliese 105 A
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|5.79
|align="center"|6.50
|align="center"|02h 36m 04.89s
|align="center"|+06° 53' 12.7"
|align="center"|23.5
|-
|Gliese 33
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|5.74
|align="center"|6.38
|align="center"|00h 48m 22.98s
|align="center"|+05° 16' 50.2"
|align="center"|24.3
|-
|β Hydri
|align="center" bgcolor="#fff5ec"|G2IV
|align="center"|2.82
|align="center"|3.45
|align="center"|00h 25m 45.07s
|align="center"|−77° 15' 15.2"
|align="center"|24.4
|-
|107 Piscium
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K1V
|align="center"|5.24
|align="center"|5.87
|align="center"|01h 42m 29.76s
|align="center"|+20° 16' 06.6"
|align="center"|24.4
|-
|μ Cassiopeiae A
|align="center" bgcolor="#fff4e8"|G5VI
|align="center"|5.17
|align="center"|5.78
|align="center"|01h 08m 16.39s
|align="center"|+54° 55' 13.2"
|align="center"|24.6
|-
|TW Piscis Austrini
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5Ve
|align="center"|6.48
|align="center"|7.07
|align="center"|22h 56m 24.05s
|align="center"|−31° 33' 56.0"
|align="center"|24.9
|-
|Fomalhaut
|align="center" bgcolor="#c0d1ff"|A3V
|align="center"|1.17
|align="center"|1.74
|align="center"|22h 57m 39.05s
|align="center"|−29° 37' 20.1"
|align="center"|25.1
|-
|Gliese 673
|align="center" bgcolor="#ffc690"|K7V
|align="center"|7.54
|align="center"|8.10
|align="center"|17h 25m 45.23s 
|align="center"|+02° 06' 41.1"  
|align="center"|25.2
|-
|Vega
|align="center" bgcolor="#baccff"|A0Va
|align="center"|0.03
|align="center"|0.58
|align="center"|18h 36m 56.34s
|align="center"|+38° 47' 01.3"
|align="center"|25.3
|-
|π³ Orionis A
|align="center" bgcolor="#fbf8ff"|F6V
|align="center"|3.19
|align="center"|3.67
|align="center"|04h 49m 50.41s
|align="center"|+06° 57' 40.6"
|align="center"|26.2
|-
|χ Draconis A
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F7Vvar
|align="center"|3.68
|align="center"|4.15
|align="center"|18h 21m 03.38s
|align="center"|+72° 43' 58.2"
|align="center"|26.3
|-
|χ Draconis B
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0V
|align="center"|5.67
|align="center"|6.14
|align="center"|18h 21m 03.38s
|align="center"|+72° 43' 58.2"
|align="center"|26.3
|-
|Gliese 884
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5
|align="center"|7.88
|align="center"|8.33
|align="center"|23h 00m 16.12s
|align="center"|−22° 31' 27.6"
|align="center"|26.6
|-
|p Eridani A
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|5.82
|align="center"|6.27
|align="center"|01h 39m 47.54s
|align="center"|−56° 11' 47.0"
|align="center"|26.6
|-
|p Eridani B
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|5.95
|align="center"|6.40
|align="center"|01h 39m 47.54s
|align="center"|−56° 11' 47.0"
|align="center"|26.6
|-
|ξ Ursae Majoris A
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G0V
|align="center"|4.41
|align="center"|4.25
|align="center"|11h 18m 11s
|align="center"|+31° 31' 45"
|align="center"|27.2
|-
|ξ Ursae Majoris B
|align="center" bgcolor="#fff4e8"|G5V
|align="center"|4.87
|align="center"|5.07
|align="center"|11h 18m 11s
|align="center"|+31° 31' 45"
|align="center"|27.2
|-
|β Canum Venaticorum
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G0V
|align="center"|4.24
|align="center"|4.63
|align="center"|12h 33m 44.54s
|align="center"|+41° 21' 26.9"
|align="center"|27.3
|-
|μ Herculis
|align="center" bgcolor="#fff4e8"|G5IV
|align="center"|3.42
|align="center"|3.80
|align="center"|17h 46m 27.53s
|align="center"|+27° 43' 14.4"
|align="center"|27.4
|-
|61 Virginis
|align="center" bgcolor="#fff4e8"|G5V
|align="center"|4.74
|align="center"|5.09
|align="center"|13h 18m 24.31s
|align="center"|−18° 18' 40.3"
|align="center"|27.8
|-
|ζ Tucanae
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F9V
|align="center"|4.23
|align="center"|4.56
|align="center"|00h 20m 04.26s
|align="center"|−64° 52' 29.2"
|align="center"|28.0
|-
|χ1 Orionis A
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G0V
|align="center"|4.39
|align="center"|4.70
|align="center"|05h 54m 22.98s
|align="center"|+20° 16' 34.2"
|align="center"|28.3
|-
|Gliese 250 A
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|6.58
|align="center"|6.88
|align="center"|06h 52m 18.05s
|align="center"|−05° 10' 25.4"
|align="center"|28.4
|-
|41 Arae A
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G8V
|align="center"|5.55
|align="center"|5.83
|align="center"|17h 19m 03.83s
|align="center"|−46° 38' 10.4"
|align="center"|28.7
|-
|Gliese 183 A
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|6.22
|align="center"|6.49
|align="center"|05h 00m 49.00s
|align="center"|−05° 45' 13.2"
|align="center"|28.7
|-
|Gliese 785
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|5.73
|align="center"|6.00
|align="center"|20h 15m 17.39s
|align="center"|−27° 01' 58.7"
|align="center"|28.8
|-
|γ Leporis A
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F7V
|align="center"|3.59
|align="center"|3.83
|align="center"|05h 44m 27.79s
|align="center"|−22° 26' 54.2"
|align="center"|29.3
|-
|γ Leporis B
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|6.17
|align="center"|6.41
|align="center"|05h 44m 27.79s
|align="center"|−22° 26' 54.2"
|align="center"|29.3
|-
|δ Eridani
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0IV
|align="center"|3.52
|align="center"|3.74
|align="center"|03h 43m 14.90s
|align="center"|−09° 45' 48.2"
|align="center"|29.5
|-
|β Comae Berenices
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G0V
|align="center"|4.23
|align="center"|4.42
|align="center"|13h 11m 52.39s
|align="center"|+27° 52' 41.5"
|align="center"|29.9
|-
|Groombridge 1830 A
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G8VI
|align="center"|6.42
|align="center"|6.61
|align="center"|11h 52m 58.77s
|align="center"|+37° 43' 07.2"
|align="center"|29.9
|-
|κ1 Ceti
|align="center" bgcolor="#fff4e8"|G5V
|align="center"|4.84
|align="center"|5.03
|align="center"|03h 19m 21.70s
|align="center"|+03° 22' 12.7"
|align="center"|29.9
|-
|γ Pavonis
|align="center" bgcolor="#fbf8ff"|F6V
|align="center"|4.21
|align="center"|4.39
|align="center"|21h 26m 26.61s
|align="center"|−65° 21' 58.3"
|align="center"|30.1
|-
|Gliese 442 A
|align="center" bgcolor="#fff5ec"|G3V
|align="center"|4.89
|align="center"|5.06
|align="center"|11h 46m 31.07s
|align="center"|−40° 30' 01.3"
|align="center"|30.1
|-
|61 Ursae Majoris
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G8V
|align="center"|5.31
|align="center"|5.41
|align="center"|11h 41m 03.02s
|align="center"|+34° 12' 05.9"
|align="center"|31.1
|-
|Gliese 432 A
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0V
|align="center"|5.96
|align="center"|6.06
|align="center"|11h 34m 29.49s
|align="center"|−32° 49' 52.8"
|align="center"|31.1
|-
|Gliese 638
|align="center" bgcolor="#ffc690"|K7V
|align="center"|8.10
|align="center"|8.15
|align="center"|16h 45m 06.35s
|align="center"|+33° 30' 33.2"
|align="center"|31.9
|-
|12 Ophiuchi
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|5.77
|align="center"|5.82
|align="center"|16h 36m 21.45s
|align="center"|−02° 19' 28.5"
|align="center"|31.9
|-
|Gliese 75
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0V
|align="center"|5.63
|align="center"|5.64
|align="center"|01h 47m 44.83s
|align="center"|+63° 51' 09.0"
|align="center"|32.5
|}

Stelle luminose tra 10 e 13 parsec (da 32.7 a 42.4 anni luce) 

{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="75%" align="center" style="background-color:white;"
!width="25%"|Stella
!width="12%"|ClasseStellare
!width="15%"|MagnitudineApparente
!width="15%"|Magnitudineassoluta
!width="18%"|AscensioneRetta(J2000)
!width="18%"|Declinazione (J2000)
!width="12%"|Distanza(Anni luce)
|-
|HR 5256
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|6.49
|align="center"|6.47
|align="center"|13h 57m 32.06s
|align="center"|+61° 29' 34.3"
|align="center"|33.0
|-
|α Mensae
|align="center" bgcolor="#fff4e8"|G5V
|align="center"|5.08
|align="center"|5.05
|align="center"|06h 10m 13.93s
|align="center"|−74° 45' 11.0"
|align="center"|33.1
|-
|Gliese 453
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K4V
|align="center"|6.99
|align="center"|6.95
|align="center"|11h 57m 57.63s
|align="center"|−27° 42' 25.4"  
|align="center"|33.2
|-
|Polluce
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0IIIb
|align="center"|1.16
|align="center"|1.09
|align="center"|07h 45m 18.95s
|align="center"|+28° 01' 34.3"
|align="center"|33.7
|-
|HR 857
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K1V
|align="center"|6.05
|align="center"|5.97
|align="center"|02h 52m 31.65s
|align="center"|−12° 46' 11.0"
|align="center"|33.9
|-
|ι Persei
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G0V
|align="center"|4.05
|align="center"|3.94
|align="center"|03h 09m 04.02s
|align="center"|+49° 36' 47.8"
|align="center"|34.4
|-
|Gliese 688
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|6.53
|align="center"|6.38
|align="center"|17h 39m 16.92s
|align="center"|+03° 33' 18.9"
|align="center"|34.9
|-
|Wolf 635
|align="center" bgcolor="#ffc690"|K7 V
|align="center"|7.70
|align="center"|7.54
|align="center"|17h 05m 04.47s
|align="center"|−05° 03' 59.4"
|align="center"|35.1
|-
|HR 9038 A
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|6.36
|align="center"|6.19
|align="center"|23h 52m 25.32s
|align="center"|+75° 32' 40.5"
|align="center"|35.2
|-
|ζ Herculis A
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F9IV
|align="center"|2.91
|align="center"|2.74
|align="center"|16h 41m 17.16s
|align="center"|+31° 36' 09.8"
|align="center"|35.2
|-
|ζ Herculis B
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G7V
|align="center"|5.43
|align="center"|5.26
|align="center"|16h 41m 17.16s
|align="center"|+31° 36' 09.8"
|align="center"|35.2
|-
|δ Trianguli
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G0V
|align="center"|4.84
|align="center"|4.66
|align="center"|02h 17m 03.23s
|align="center"|+34° 13' 27.2"
|align="center"|35.4
|-
|Zavijava (β Virginis)
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F8V
|align="center"|3.59
|align="center"|3.40
|align="center"|11h 50m 41.72s
|align="center"|+01° 45' 53.0"
|align="center"|35.6
|-
|Gliese 86 A
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0V
|align="center"|6.12
|align="center"|5.93
|align="center"|02h 10m 22.07s
|align="center"|−50° 49' 25.4"
|align="center"|35.6
|-
|Denebola
|align="center" bgcolor="#c0d1ff"|A3Vvar
|align="center"|2.14
|align="center"|1.92
|align="center"|11h 49m 03.58s
|align="center"|+14° 34' 19.4"
|align="center"|36.2
|-
|HR 6806
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|6.38
|align="center"|6.15
|align="center"|18h 09m 37.42s
|align="center"|+38° 27' 28.0"
|align="center"|36.2
|-
|54 Piscium
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0V
|align="center"|5.88
|align="center"|5.65
|align="center"|00h 39m 21.81s
|align="center"|+21° 15' 01.7"
|align="center"|36.2
|-
|γ Serpentis
|align="center" bgcolor="#fbf8ff"|F6V
|align="center"|3.85
|align="center"|3.62
|align="center"|15h 56m 27.18s
|align="center"|+15° 39' 41.8s"
|align="center"|36.3
|-
|Gliese 320
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|6.58
|align="center"|6.35
|align="center"|08h 43m 18.48s
|align="center"|−38° 52' 56.6"
|align="center"|36.3
|-
|Gliese 370
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5V
|align="center"|7.67
|align="center"|7.43
|align="center"|09h 51m 06.31s
|align="center"|−43° 30' 10.0"
|align="center"|36.4
|-
|11 Leonis Minoris A
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G8V
|align="center"|5.40
|align="center"|5.16
|align="center"|09h 35m 39.50s
|align="center"|+35° 48' 36.5"
|align="center"|36.5
|-
|Gliese 505 A
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|6.61
|align="center"|6.36
|align="center"|13h 16m 51.05s
|align="center"|+17° 01' 01.9"
|align="center"|36.6
|-
|θ Persei A
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F7V
|align="center"|4.10
|align="center"|3.85
|align="center"|02h 44m 11.99s
|align="center"|+49° 13' 42.4"
|align="center"|36.6
|-
|Arturo
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K1.5III
|align="center"|−0.05
|align="center"|−0.31
|align="center"|14h 15m 39.67s
|align="center"|+19° 10' 56.7"
|align="center"|36.7
|-
|Mufrid (η Boötis) A/B
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G0IV
|align="center"|2.68
|align="center"|2.41
|align="center"|13h 54m 41.08s
|align="center"|+18° 23' 51.8"
|align="center"|37.0
|-
|Gliese 902
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|7.09
|align="center"|6.81
|align="center"|23h 39m 36.83s
|align="center"|−72° 43' 19.8"
|align="center"|37.2
|-
|Gliese 169
|align="center" bgcolor="#ffc690"|K7V
|align="center"|8.30
|align="center"|8.00
|align="center"|04h 29m 00.12s
|align="center"|+21° 55' 21.7"
|align="center"|37.4
|-
|DE Boötis A/B
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|6.00
|align="center"|5.69
|align="center"|14h 53m 23.77s
|align="center"|+19° 09' 10.1"
|align="center"|37.6
|-
|ζ Doradus
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F7V
|align="center"|4.71
|align="center"|4.38
|align="center"|05h 05m 30.72s
|align="center"|−57° 28' 21.7"
|align="center"|38.0
|-
|λ Serpentis
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G0Vvar
|align="center"|4.42
|align="center"|4.07
|align="center"|15h 46m 26.61s
|align="center"|+07° 21' 11.1"
|align="center"|38.3
|-
|ι Pegasi A/B
|align="center" bgcolor="#fbf8ff"|F5V
|align="center"|3.77
|align="center"|3.42
|align="center"|22h 07m 00.67s  
|align="center"|+25° 20' 42.4"  
|align="center"|38.3
|-
|Deneb Algedi (δ Capricorni) A
|align="center" bgcolor="#cad8ff"|A5IV
|align="center"|2.73-2.93
|align="center"|2.37
|align="center"|21h 47m 02.13s 
|align="center"|−16° 07' 38.2"
|align="center"|38.6
|-
|Porrima (γ Virginis) A
|align="center" bgcolor="#e4e8ff"|F0V
|align="center"|3.46
|align="center"|3.10
|align="center"|12h 41m 40.36s
|align="center"|−01° 26' 57.7"
|align="center"|38.6
|-
|Porrima (γ Virginis) B
|align="center" bgcolor="#e4e8ff"|F0V
|align="center"|3.52
|align="center"|3.16
|align="center"|12h 41m 40.36s
|align="center"|−01° 26' 57.7"
|align="center"|38.6
|-
|Gliese 542
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|6.66
|align="center"|6.29
|align="center"|14h 19m 05.88s
|align="center"|−59° 22' 44.5"
|align="center"|38.6
|-
|ζ² Reticuli
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G1V
|align="center"|5.24
|align="center"|4.83
|align="center"|03h 18m 09.45s
|align="center"|−62° 30' 22.9"
|align="center"|39.4
|-
|ζ Trianguli Australis
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F9V
|align="center"|4.91
|align="center"|4.50
|align="center"|16h 28m 27.46s
|align="center"|−70° 05' 03.8"
|align="center"|39.5
|-
|ζ1 Reticuli
|align="center" bgcolor="#fff5ec"|G2V
|align="center"|5.53
|align="center"|5.11
|align="center"|03h 17m 42.77s
|align="center"|−62° 34' 31.2"
|align="center"|39.5
|-
|HR 3384
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0V
|align="center"|6.38
|align="center"|5.95
|align="center"|08h 32m 52.91s
|align="center"|−31° 30' 03.1"
|align="center"|39.7
|-
|HR 1925
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K1Ve
|align="center"|6.21
|align="center"|5.77
|align="center"|05h 41m 20.33s
|align="center"|+53° 28' 51.8"
|align="center"|39.9
|-
|β Trianguli Australis A
|align="center" bgcolor="#edeeff"|F2III
|align="center"|2.83
|align="center"|2.38
|align="center"|15h 55m 08.92s
|align="center"|−63° 25' 50.6"
|align="center"|40.1
|-
|85 Pegasi A
|align="center" bgcolor="#fff5ec"|G3V
|align="center"|5.81
|align="center"|5.34
|align="center"|00h 02m 10.10s
|align="center"|+27° 04' 56.1"
|align="center"|40.5
|-
|85 Pegasi B
|align="center" bgcolor="#ffc690"|K6V
|align="center"|8.88
|align="center"|8.41
|align="center"|00h 02m 10.10s
|align="center"|+27° 04' 56.1"
|align="center"|40.5
|-
|Gliese 435
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5V
|align="center"|7.77
|align="center"|7.28
|align="center"|11h 41m 03.55s
|align="center"|−44° 24' 18.7"
|align="center"|40.8
|-
|ρ1 Cancri A
|align="center" bgcolor="#ffc690"|G8V
|align="center"|5.96
|align="center"|5.47
|align="center"|08h 52m 35.85s
|align="center"|+28° 19' 50.9"
|align="center"|40.9
|-
|HR 3259
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0V
|align="center"|5.95
|align="center"|5.45
|align="center"|08h 18m 23.62s
|align="center"|−12° 37' 55.8"
|align="center"|41.0
|-
|HR 483 A
|align="center" bgcolor="#fff5ec"|G2V
|align="center"|4.96
|align="center"|4.45
|align="center"|01h 41m 46.98s
|align="center"|+42° 36' 48.1"
|align="center"|41.2
|-
|λ Aurigae
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G0V
|align="center"|4.69
|align="center"|4.18
|align="center"|05h 19m 08.38s
|align="center"|+40° 05' 56.6"
|align="center"|41.2
|-
|HR 683
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G8V
|align="center"|6.33
|align="center"|5.81
|align="center"|02h 18m 58.77s
|align="center"|−25° 56' 44.5"
|align="center"|41.3
|-
|Gliese 349
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|7.20
|align="center"|6.68
|align="center"|09h 29m 54.83s
|align="center"|+05° 39' 18.5"
|align="center"|41.4
|-
|44 Boötis A
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F9V
|align="center"|5.20
|align="center"|4.67
|align="center"|15h 03m 47.43s
|align="center"|+47° 39' 14.6"
|align="center"|41.6
|-
|44 Boötis B/C
|align="center" bgcolor="#fff5ec"|G2 V
|align="center"|5.97
|align="center"|5.44
|align="center"|15h 03m 47.43s
|align="center"|+47° 39' 14.6"
|align="center"|41.6
|-
|HR 6518
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0V
|align="center"|6.44
|align="center"|5.90
|align="center"|17h 25m 00.59s
|align="center"|+67° 18' 24.1"
|align="center"|41.7
|-
|Gliese 2046
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|7.17
|align="center"|6.63
|align="center"|05h 54m 04.33s
|align="center"|−60° 01' 24.5"
|align="center"|41.8
|-
|36 Ursae Majoris A
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F8V
|align="center"|4.82
|align="center"|4.28
|align="center"|10h 30m 37.66s
|align="center"|+55° 58' 49.9"
|align="center"|41.9
|-
|HR 6094 A
|align="center" bgcolor="#fff5ec"|G3V
|align="center"|5.37
|align="center"|4.82
|align="center"|16h 24m 01.19s
|align="center"|-39° 11' 34.7"
|align="center"|42.0
|-
|Gliese 428 A
|align="center" bgcolor="#ffc690"|K7V
|align="center"|7.51
|align="center"|6.96
|align="center"|11h 24m 41.24s
|align="center"|−61° 38' 51.2"
|align="center"|42.0
|-
|Gliese 428 B
|align="center" bgcolor="#ffbf7b"|M0Ve
|align="center"|8.82
|align="center"|8.27
|align="center"|11h 24m 41.24s
|align="center"|−61° 38' 51.2"
|align="center"|42.0
|-
|HR 4587
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0IV
|align="center"|5.54
|align="center"|4.99
|align="center"|12h 00m 44.28s
|align="center"|−10° 26' 45.7"
|align="center"|42.1
|-
|Capella Aa
|align="center" bgcolor="#fff4e8"|G5III
|align="center"|0.76
|align="center"|0.20
|align="center"|05h 16m 41.34s
|align="center"|+45° 59' 52.8"
|align="center"|42.2
|-
|Capella Ab
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G1III
|align="center"|0.91
|align="center"|0.35
|align="center"|05h 16m 41.34s
|align="center"|+45° 59' 52.8"
|align="center"|42.2
|-
|HR 6998
|align="center" bgcolor="#fff4e8"|G5V
|align="center"|5.85
|align="center"|5.28
|align="center"|18h 38m 53.49s
|align="center"|−21° 03' 06.7"
|align="center"|42.3
|}

Stelle luminose tra 13 e 15 parsec 

{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="75%" align="center" style="background-color:white;"
!width="25%"|Stella
!width="12%"|ClasseStellare
!width="15%"|MagnitudineApparente
!width="15%"|Magnitudineassoluta
!width="18%"|AscensioneRetta(J2000)
!width="18%"|Declinazione (J2000)
!width="12%"|Distanza(Anni luce)
|-
|Gliese 204
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5V
|align="center"|7.64
|align="center"|7.08
|align="center"|05h 28m 26s
|align="center"|-03° 29' 58"
|align="center"|42.5
|-
|Gliese 707
|align="center" bgcolor="#ffc690"|K7V
| align="center" |8.37
| align="center" |7.79
|align="center"|18h 12m 21s
|align="center"|-43° 26' 41"
| align="center" |42.7
|-
|Gliese 167
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5V
|align="center"|7.62
|align="center"|7.03
|align="center"|04h 15m 57s
|align="center"|-53° 18' 35"
|align="center"|42.8
|-
|HD 170657
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K1V
|align="center"|6.81
|align="center"|6.21
|align="center"|18h 31m 19s
|align="center"|-18° 54' 30"
|align="center"|43.0
|-
|HR 159 A
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G7V
|align="center"|6.19
|align="center"|5.59
|align="center"|00h 37m 21s
|align="center"|-24° 46' 02"
|align="center"|43.0
|-
|HR 159 B
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G8V
|align="center"|6.40
|align="center"|5.80
|align="center"|00h 37m 21s
|align="center"|-24° 46' 02"
|align="center"|43.0
|-
|Gliese 146
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5V
|align="center"|8.95
|align="center"|8.34
|align="center"|03h 35m 01s
|align="center"|-48° 25' 09"
|align="center"|43.1
|-
|Gliese 775
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K4V
|align="center"|7.45
|align="center"|6.84
|align="center"|20h 02m 47s
|align="center"|+03° 19' 34"
|align="center"|43.1
|-
|Gliese 69
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5V
|align="center"|8.35
|align="center"|7.74
|align="center"|01h 43m 41s
|align="center"|+63° 49' 24"
|align="center"|43.1
|-
|58 Eridani
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G1V
|align="center"|5.63
|align="center"|5.01
|align="center"|04h 47m 36s
|align="center"|-16° 56' 04"
|align="center"|43.4
|-
|Gliese 528 A
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K4 V
|align="center"|7.96
|align="center"|7.32
|align="center"|13h 49m 04s
|align="center"|+26° 58' 47"
|align="center"|43.7
|-
|Gliese 528 B
|align="center" bgcolor="#ffc690"|dK6
|align="center"|8.35
|align="center"|7.71
|align="center"|13h 49m 04s
|align="center"|+26° 58' 47"
|align="center"|43.7
|-
|SZ Crateris A
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K4/5 V
|align="center"|8.6
|align="center"|8.0
|align="center"|11h 21m 27s
|align="center"|-20° 27' 14"
|align="center"|43.9
|-
|υ Andromedae
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F7V
|align="center"|3.51
|align="center"|2.86
|align="center"|01h 36m 48s
|align="center"|+41° 24' 20"
|align="center"|43.9
|-
|Gliese 556
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|7.32
|align="center"|6.67
|align="center"|14h 33m 29s
|align="center"|+52° 54' 32"
|align="center"|44.0
|-
|θ Ursae Majoris
|align="center" bgcolor="#fbf8ff"|F6IV
|align="center"|3.02
|align="center"|2.37
|align="center"|09h 32m 52s
|align="center"|+51° 40' 43"</td> 
|align="center"|44.0
|-
|LHS 3508
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5V
|align="center"|7.91
|align="center"|7.24
|align="center"|20h 02m 35s
|align="center"|-50° 03' 06"
|align="center"|44.3
|-
|Gliese 174
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K3V
|align="center"|8.03
|align="center"|7.36
|align="center"|04h 41m 19s
|align="center"|+20° 54' 05"
|align="center"|44.4
|-
|HR 8501
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G1V
|align="center"|5.36
|align="center"|4.69
|align="center"|22h 18m 15s
|align="center"|-53° 37' 32"
|align="center"|44.4
|-
|Gliese 868
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5V
|align="center"|7.93
|align="center"|7.25
|align="center"|22h 40m 43s
|align="center"|-29° 40' 28"
|align="center"|44.5
|-
|HR 8
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0Ve
|align="center"|5.92
|align="center"|5.23
|align="center"|00h 06m 37s
|align="center"|+29° 01' 19"
|align="center"|44.7
|-
|Alshain (β Aquilae)
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G8IV
|align="center"|3.75
|align="center"|3.06
|align="center"|19h 55m 19s 
|align="center"|+06° 24' 29"
|align="center"|44.7
|-
|10 Tauri
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F9V
|align="center"|4.29
|align="center"|3.60
|align="center"|03h 36m 53s
|align="center"|+00° 24' 10"
|align="center"|44.7
|-
|Gliese 656
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0V
|align="center"|7.28
|align="center"|6.58
|align="center"|17h 10m 10s
|align="center"|-60° 43' 44"
|align="center"|44.9
|-
|ι Piscium
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F7V
|align="center"|4.06
|align="center"|3.36
|align="center"|23h 39m 57s
|align="center"|+05° 37' 38"
|align="center"|45.0
|-
|γ Cephei A
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K1IV
|align="center"|2.94
|align="center"|2.24
|align="center"|23h 39m 21s
|align="center"|+77° 37' 56" 
|align="center"|45.0
|-
|Gliese 615
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0V
|align="center"|7.36
|align="center"|6.66
|align="center"|16h 13m 49s
|align="center"|-57° 34' 14"
|align="center"|45.1
|-
|Gliese 898
|align="center" bgcolor="#ffc690"|K5/M0 V
|align="center"|8.38
|align="center"|7.68
|align="center"|23h 32m 49s
|align="center"|-16° 50' 44"
|align="center"|45.1
|-
|BD -19° 733
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|7.1
|align="center"|6.4
|align="center"|03h 43m 56s
|align="center"|-19° 06' 42"
|align="center"|45.2
|-
|Gliese 394
|align="center" bgcolor="#ffc690"|K7 Ve
|align="center"|8.77
|align="center"|8.06
|align="center"|10h 30m 25s
|align="center"|+56° 00' 00"
|align="center"|45.2
|-
|τ1 Eridani A/B
|align="center" bgcolor="#fbf8ff"|F5/F6V
|align="center"|4.47
|align="center"|3.74
|align="center"|02h 45m 06s
|align="center"|-18° 34' 22"
|align="center"|45.5
|-
|18 Scorpii
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G1V
|align="center"|5.50
|align="center"|4.76
|align="center"|16h 15m 37s
|align="center"|-08° 22' 06"
|align="center"|45.7
|-
|Gliese 529
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K4/K5V
|align="center"|8.36
|align="center"|7.62
|align="center"|13h 49m 45s
|align="center"|-22° 06' 40"
|align="center"|45.9
|-
|Gliese 726
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5
|align="center"|8.91
|align="center"|8.17
|align="center"|18h 47m 27s
|align="center"|-03° 38' 23"
|align="center"|45.9
|-
|Gliese 282 A
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|7.26
|align="center"|6.52
|align="center"|07h 39m 59s
|align="center"|-03° 35' 51"
|align="center"|45.9
|-
|Gliese 282 B
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5
|align="center"|9.02
|align="center"|8.28
|align="center"|07h 39m 59s
|align="center"|-03° 35' 51"
|align="center"|45.9
|-
|47 Ursae Majoris
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G0V
|align="center"|5.03
|align="center"|4.29
|align="center"|10h 59m 28s
|align="center"|+40° 25' 48"
|align="center"|45.9
|-
|Gliese 532
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5
|align="center"|8.99
|align="center"|8.24
|align="center"|13h 52m 00s
|align="center"|+49° 57' 03"
|align="center"|46.0
|-
|26 Draconis A
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G0Va
|align="center"|5.06
|align="center"|4.31
|align="center"|17h 34m 60s
|align="center"|+61° 52' 30"
|align="center"|46.0
|-
|26 Draconis A
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|7.95
|align="center"|7.20
|align="center"|17h 34m 60s
|align="center"|+61° 52' 30"
|align="center"|46.0
|-
|Alpha Fornacis A
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F7IV
|align="center"|3.80
|align="center"|3.05
|align="center"|03h 12m 04s
|align="center"|-28° 59' 21" 
|align="center"|46.0
|-
|Alpha Fornacis B
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G7V
|align="center"|6.73
|align="center"|5.98
|align="center"|03h 12m 04s
|align="center"|-28° 59' 21" 
|align="center"|46.0
|-
|Gliese 42
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|7.48
|align="center"|6.72
|align="center"|00h 53m 01s
|align="center"|-30° 21' 25"
|align="center"|46.2
|-
|Gliese 611 A
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G8V
|align="center"|6.71
|align="center"|5.94
|align="center"|16h 04m 57s
|align="center"|+39° 09' 23"
|align="center"|46.4
|-
|CD -38° 11173
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|7.39
|align="center"|6.62
|align="center"|16h 44m 14s
|align="center"|-38° 56' 36"
|align="center"|46.4
|-
|HR 7578
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|6.23
|align="center"|5.46
|align="center"|19h 54m 18s
|align="center"|-23° 56' 28"
|align="center"|46.4
|-
|π1 Ursae Majoris
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G1V
|align="center"|5.63
|align="center"|4.86
|align="center"|08h 39m 12s
|align="center"|+65° 01' 15"
|align="center"|46.6
|-
|Ras Alhague (α Ophiuchi)
|align="center" bgcolor="#cad8ff"|A5III
|align="center"|2.08
|align="center"|1.30
|align="center"|17h 34m 56s
|align="center"|+12° 33' 36"
|align="center"|46.7
|-
|η Cephei
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K0IV
|align="center"|3.42
|align="center"|2.63
|align="center"|20h 45m 17s
|align="center"|+61° 50' 20"
|align="center"|46.8
|-
|HD 144628
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K3V
|align="center"|7.12
|align="center"|6.33
|align="center"|16h 09m 43s
|align="center"|-56° 26' 46"
|align="center"|46.8
|-
|HD 144579
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G8V
|align="center"|6.66
|align="center"|5.87
|align="center"|16h 04m 57s
|align="center"|+39° 09' 23"
|align="center"|46.8
|-
|72 Herculis
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G0V
|align="center"|5.38
|align="center"|4.59
|align="center"|17h 20m 39s
|align="center"|+32° 28' 13"
|align="center"|46.9
|-
|Gliese 481
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2
|align="center"|7.86
|align="center"|7.07
|align="center"|12h 41m 06s
|align="center"|+15° 22' 36"
|align="center"|47.0
|-
|Gliese 546
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5V
|align="center"|8.37
|align="center"|7.57
|align="center"|14h 21m 57s
|align="center"|+29° 37' 47"
|align="center"|47.1
|-
|Gliese 420
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|dK5
|align="center"|8.06
|align="center"|7.26
|align="center"|11h 15m 12s
|align="center"|+73° 28' 31"
|align="center"|47.1
|-
|ν² Lupi
|align="center" bgcolor="#fff5ec"|G2V
|align="center"|5.66
|align="center"|4.84
|align="center"|15h 21m 48s
|align="center"|-48° 19' 04"
|align="center"|47.5
|-
|Asellus Primus (θ Boötis) A
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F7V
|align="center"|4.10
|align="center"|3.28
|align="center"|14h 25m 12s
|align="center"|+51° 51' 06"
|align="center"|47.5
|-
|Gliese 154
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5
|align="center"|9.67
|align="center"|8.85
|align="center"|03h 46m 20s
|align="center"|+26° 12' 58"
|align="center"|47.5
|-
|Gliese 269 A
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|8.08
|align="center"|7.26
|align="center"|07h 17m 30s
|align="center"|-46° 58' 45"
|align="center"|47.6
|-
|Gliese 833
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2V
|align="center"|7.31
|align="center"|6.48
|align="center"|21h 36m 41s
|align="center"|-50° 50' 43"
|align="center"|47.7
|-
|HR 7898
|align="center" bgcolor="#fff1df"|G8V
|align="center"|6.36
|align="center"|5.53
|align="center"|20h 40m 12s
|align="center"|-23° 46' 24"
|align="center"|47.7
|-
|Talitha (ι Ursae Majoris) A
|align="center" bgcolor="#d7dfff"|A7V
|align="center"|3.23
|align="center"|2.40
|align="center"|08h 59m 13s 
|align="center"|+48° 02' 32" 
|align="center"|47.7
|-
|Gliese 259
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K1V
|align="center"|6.88
|align="center"|6.05
|align="center"|07h 01m 14s
|align="center"|-25° 56' 55"
|align="center"|47.7
|-
|Gliese 201
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|dK5 e
|align="center"|7.83
|align="center"|7.00
|align="center"|05h 23m 38s
|align="center"|+17° 19' 27"
|align="center"|47.8
|-
|ψ Serpentis
|align="center" bgcolor="#fff4e8"|G5V
|align="center"|5.86
|align="center"|5.03
|align="center"|15h 44m 02s
|align="center"|+02° 30' 55"
|align="center"|47.8
|-
|111 Tauri
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F8V
|align="center"|5.00
|align="center"|4.17
|align="center"|05h 24m 25s
|align="center"|+17° 23' 00" 
|align="center"|47.8
|-
|Gliese 604
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5V
|align="center"|8.05
|align="center"|7.22
|align="center"|15h 57m 41s
|align="center"|-42° 37' 27"
|align="center"|47.8
|-
|ψ Capricorni
|align="center" bgcolor="#fbf8ff"|F5V
|align="center"|4.14
|align="center"|3.30
|align="center"|20h 46m 06s
|align="center"|-25° 16' 14"
|align="center"|47.9
|-
|Gliese 233
|align="center" bgcolor="#ffdfc0"|K2 V e
|align="center"|6.76
|align="center"|5.91
|align="center"|06h 26m 10s
|align="center"|+18° 45' 25"
|align="center"|48.2
|-
|Alchiba (α Corvi)
|align="center" bgcolor="#edeeff"|F2V
|align="center"|4.02
|align="center"|3.17
|align="center"|12h 8m 25s
|align="center"|-24° 43' 44" 
|align="center"|48.2
|-
|20 Leonis Minoris A
|align="center" bgcolor="#fff5ec"|G3Va
|align="center"|5.40
|align="center"|4.50
|align="center"|10h 01m 01s
|align="center"|+31° 55' 25"
|align="center"|48.6
|-
|AB Doradus
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K1 III(p)
|align="center"|7.82
|align="center"|6.95
|align="center"|05h 28m 45s
|align="center"|-65° 26' 55"
|align="center"|48.7
|-
|ν Phoenicis
|align="center" bgcolor="#fff9f9"|F8V
|align="center"|4.57
|align="center"|3.70
|align="center"|01h 15m 11s
|align="center"|-45° 31' 54"
|align="center"|48.7
|-
|HR 209
|align="center" bgcolor="#fff4e8"|G5V
|align="center"|5.80
|align="center"|4.93
|align="center"|00h 45m 45s
|align="center"|-47° 33' 06"
|align="center"|48.7
|-
|Gliese 52
|align="center" bgcolor="#ffc690"|K7V
|align="center"|8.98
|align="center"|8.10
|align="center"|01h 07m 09s
|align="center"|+63° 56' 30"
|align="center"|48.8
|-
|Gliese 1279
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5V
|align="center"|8.50
|align="center"|7.62
|align="center"|23h 09m 41s
|align="center"|-67° 44' 00"
|align="center"|48.8
|-
|Alderamin (α Cephei)
|align="center" bgcolor="#d7dfff"|A7IV-V
|align="center"|2.45
|align="center"|1.58
|align="center"|21h 18m 35s
|align="center"|+62° 35' 08"
|align="center"|48.8
|-
|HR 7162 A
|align="center" bgcolor="#fff7f3"|G0V
|align="center"|6.22
|align="center"|5.34
|align="center"|18h 57m 02s
|align="center"|+32° 54' 05"
|align="center"|48.9
|-
|HR 7162 B
|align="center" bgcolor="#ffebd1"|K1V
|align="center"|7.53
|align="center"|6.65
|align="center"|18h 57m 02s
|align="center"|+32° 54' 05"
|align="center"|48.9
|-
|Gliese 40 A
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5V
|align="center"|9.04
|align="center"|8.16
|align="center"|00h 51m 34s
|align="center"|-22° 54' 36"
|align="center"|49.0
|-
|Gliese 818
|align="center" bgcolor="#ffd7ae"|K5V
|align="center"|8.09
|align="center"|7.21
|align="center"|21h 05m 20s
|align="center"|+07° 04' 09"
|align="center"|49.0
|}

Voci correlate
Stella
Stelle più vicine alla Terra
Stelle più brillanti del cielo notturno osservabile
Lista di stelle

Collegamenti esterni 

 
  Notable nearby stars, Solstation.com

Stelle
Liste di stelle